

Patronyme 

 Ellen Wille (1954-),  professeur de sciences et dirigeante sportive norvégienne ;
 Jean-Georges Wille (1715-1807), graveur français ;
 Pierre-Alexandre Wille (1748-1821), son fils, peintre français ;
 Ulrich Wille (1848-1925), général de l'armée suisse lors de la Première Guerre mondiale;
 Ulrich Wille (1877-1959), commandant de corps de l'armée suisse lors de la Seconde Guerre mondiale, fils du précédent ; 
 Johan Nordal Fischer Wille (1858-1924), botaniste norvégien dont l’abréviation botanique standard est Wille ;
 Paul Wille (1949-), homme politique belge flamand ;
 Sigrid Wille (1969-), sportive allemande,

Prénom ou diminutif :
 Otto Wille Kuusinen (1881-1964), homme politique finlandais ;
 Wille Mäkelä (1974-), sportif finlandais.

Patronyme flamand